Australian Open-mesterskabet i damesingle 1971 var den 45. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den tredje udgave i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1971, der blev spillet på græsbaner i White City Tennis Club i Sydney, New South Wales, Australien i perioden 7. - 14. marts 1971.

Mesterskabet blev vundet af den forsvarende mester, førsteseedede Margaret Court, som i finalen besejrede sin landsmandinde Evonne Goolagong med 2-6, 7-6(0), 7-5. Dermed vandt Court mesterskabet for tredje år i træk og tiende gang i alt, og triumfen var australierens 21. grand slam-titel i damesingle i hendes 25. grand slam-finale. Margaret Court blev dermed den første spiller, der vandt 21 grand slam-mesterskaber i damesingle, hvilket var en forbedring af hendes egen rekord på 20 titler, og hun blev samtidig den første spiller, der vandt Australian Open-mesterskabet i damesingle ti gange. På dette punkt havde hun også selv den tidligere rekord på ni titler. Den suveræne australier havde tidligere vundet mesterskabet syv år i træk fra 1960 til 1966, så de tre titler i træk var til gengæld ikke i nærheden af at være en rekord.

Margaret Court havde også vundet de foregående fem grand slam-mesterskaber i damesingle, dvs. samtlige titler siden US Open 1969, og hun tangerede dermed Maureen Connollys rekord på seks grand slam-titler i damesingle i træk, der blev sat i 1950'erne, og hun blev dermed den første spiller, der udførte denne bedrift i den åbne æra. Siden da har Martina Navratilova også tangeret rekorden, som pr. 2021 fortsat er delt mellem de tre spillere. 

Evonne Goolagong var i en grand slam-finale i damesingle for første gang i sin karriere, og finalepladsen var den første af hvad der skulle vise sig at blive seks finalepladser i træk ved Australian Open.

Den to timer lange finale blev en gyser fra start til slut. Den 19-årige Goolagong kom bedst fra start og vandt Courts to første servepartier og sikrede sig første sæt med 6-2 på blot 23 minutter. Andet sæt blev en mere lige forestilling, hvor Margaret Court matchede sin unge rival. Begge spillere brød modstanderens serv to gange, og derfor blev sættet afgjort i en tiebreak, som den forsvarende mester vandt med 7-0. I tredje sæt kom Goolagong hurtigt foran med 5-2, men på nippet af sin første grand slam-titel blev hun ramt af anspændthed, der satte sig som kramper i benene, og den rutinerede mester kunne derfor afgøre kampen ved at vinde fem partier i træk og dermed sættet med 7-5. Kampen blev spillet i over 30 graders varme og blev overværet af 8.500 tilskuere.

Pengepræmier 

Vinderen af damesingletitlen modtog A$ 1.800 (ekskl. per diem), hvilket var mere end en fordobling i forhold til det foregående år, hvor førstepræmien var på A$ 700.

Turnering

Deltagere 

Turneringen havde deltagelse af 30 spillere, hvoraf otte blev seedet.

Seedede spillere

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1971
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1971
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1971
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1971

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1971

Noter 

Australian Open 1971
1971